El Yacht Club de Chile, también conocido como Club de Yates de Recreo, es un club náutico ubicado en la avenida Escuadra Libertadora 18000, en Viña del Mar, Chile.

Historia 
Fue fundado el 26 de septiembre de 1941 por iniciativa de la Liga Marítima de Chile. 

En 1975 organizó el primer campeonato de América del Sur de la clase Snipe.

Véase también
Cofradía Náutica del Pacífico Austral
Club de Yates Algarrobo
Club de Yates Higuerillas
Club de Yates El Quisco

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Clubes náuticos de Chile
Instalaciones deportivas de Viña del Mar